Банда-Аћех () главни је град провинције Аћех у Индонезији. Налази се на северозападу Суматре. 

По процени из 2021. у граду живи око 255 хиљада становника.

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација

Градови у Индонезији
Википројект географија/Насеља у Индонезији
Суматра
Главни градови индонежанских провинција